At the Heart of Winter е пети студиен албум на блек метъл групата Immortal. Бележи промяна както в звученето на групата, така и в обложката и логото. През 2005 г. е преиздаден.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, китара, бас, синтезатор
 Хорф – барабани
 Демонас Дуум Окулта – текстове

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 1999 година